Пе́рловы — предприниматели-чаеторговцы, выходцы из московских посадских людей, с 1836 года — потомственные почётные граждане, с 1887 года — потомственные дворяне.

Происхождение рода 
Первые представители династии Перловых известны по исповедным книгам начала XVIII в. церкви Святого Алексия Митрополита в Рогожской слободе.

Исторической заслугой купцов Перловых была популяризация чая в России и его широкое распространение среди простого народа. Первый фирменный магазин Перловых открылся в 1823 году на Ильинке.

6 февраля 1887 по указу Александра III в год столетия фирмы Перловых потомственным почетным гражданам Сергею, Алексею, Василию, Ивану и Николаю Перловым было пожаловано потомственное дворянство — «во внимание к 100-летней деятельности рода московских купцов Перловых на поприще торговли и в воздаяние их заслуг».

Герб 
В лазоревом щите шесть расположенных кругообразно жемчужин (перлов) натурального цвета.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник:  между двух лазоревых орлиных крыльев, на каждом из которых по жемчужине натурального цвета, чайный куст с шестью цветками натурального цвета. Намёт на щите лазоревый, подложенный серебром. Девиз: "ЧЕСТЬ В ТРУДЕ" серебром по лазури.

Персоналии 

 Перлов, Иван Михайлов (1700—1759)
 Перлов, Алексей Иванович (1751—1813)
 Перлов, Василий Алексеевич (1784—1869)
 Перлов, Семён Васильевич (1821—1879)
 Перлов, Василий Семёнович (1841—1892)
 Перлов, Иван Семёнович (1843—1900)
 Перлов, Николай Семёнович (1849—1911)
 Перлов, Сергей Васильевич (1835—1911)
 Перлов, Михаил Алексеевич (1794—1860)
 Перлов, Иван Алексеевич (1796—1861)

Примечания

См. также 
 Перловская (платформа)
 Чайный дом на Мясницкой
 Летний театр (Перловка)
 Большевичка (швейная фабрика, Москва)

Ссылки 
 
 Чайная сага дома Перловых
 Чайный дом Перлова на mosday.ru

Купеческие династии
Чаеторговцы